Ку́дрна () — чешская фамилия. Известные носители:
 Кудрна, Андрей (род. 1991) — словацкий хоккеист.
 Кудрна, Богумил (1920—1991) — чехословацкий гребец-каноист.
 Кудрна, Карел (1924—2014) — чешский и чехословацкий почвовед и политический деятель.
 Кудрна, Ладислав (род. 1977) — чешский хоккеист.
 Кудрна, Ярослав (род. 1975) — чешский хоккеист.